Евге́ний Ива́нович Павко́ (4 февраля 1992, Копейск) — российский боксёр-профессионал, представитель первой полусредней весовой категории. Начинал карьеру в любительском боксе, победитель и призёр турниров национального и международного значения, мастер спорта России. Начиная с 2012 года боксирует на профессиональном ринге, чемпион России в первом полусреднем весе (2015—2017).

Биография 
Евгений Павко родился 4 февраля 1992 года в городе Копейске Челябинской области. Учился в копейской средней общеобразовательной школе № 4, позже поступил в Уральский государственный университет физической культуры, где обучался на факультете зимних видов спорта и единоборств.

Любительская карьера 
Активно заниматься боксом начал в возрасте девяти лет, проходил подготовку в местной секции под руководством тренера Олега Вадимовича Монова. В течение многих лет выступал на любительском уровне. Так, известно, что он побеждал на первенстве Урала среди юниоров, в 2008 году дошёл до стадии четвертьфиналов на чемпионате России среди кадетов в Ханты-Мансийске, в 2010 году одержал победу на мемориальном международном турнире памяти Семёна Хохрякова в Копейске, в 2012 году выиграл бронзовую медаль на международном мемориальном турнире памяти Георгия Жукова. Имеет звание мастера спорта России по боксу. Всего в любительском боксе провёл около 160 боёв, из них примерно в 140 победил.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2012 года — в первом же поединке встретился с довольно сильным боксёром, будущими победителем боксёрского реалити-шоу «Бой в большом городе» Георгием Челохсаевым, в итоге их четырёхраундовое противостояние завершилось ничьей. В течение последующих трёх лет Павко одержал десять побед подряд, не потерпев при этом ни одного поражения. В том числе провёл поединок в Эстонии, где досрочно взял верх над опытным представителем Белоруссии Хаважи Хацыговым. Благодаря череде удачных выступлений он удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона России в первом полусреднем весе и в сентябре 2015 года завоевал этот титул, победил единогласным решением судей другого претендента Дениса Кенжегалиева.

Став чемпионом России, Евгений Павко продолжил активно выходить на ринг и выиграл ещё несколько поединков. В частности, в мае 2016 года боксировал в Канаде, где техническим нокаутом в первом же раунде победил местного боксёра Айаза Хуссаина.

27 ноября 2017 года утратил титул чемпиона России в первом полусреднем весе. Проиграл техническим нокаутом в десятом раунде Георгию Челохсаеву.

Статистика в профессиональном боксе

Примечания

Ссылки 
 
 Павко Евгений Иванович  — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Мастера спорта России
Выпускники Уральского университета физической культуры